Фланец
Фланец (гильзы)

См. также 
 Вакуумный фланец
 Фланцевая муфта